Mortjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mortjärnarna, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (1,5 ha)
Mortjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun, 
Mortjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Mortjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (4,25 ha)
Mortjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (4,84 ha)
Mortjärnarna (Hede socken, Härjedalen, 692563-136245), sjö i Härjedalens kommun, 
Mortjärnarna (Hede socken, Härjedalen, 692605-136216), sjö i Härjedalens kommun, 
Mortjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (7,73 ha)
Mortjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,

Se även
Moratjärnen, sjö i Ovanåkers kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn